Kerwin ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Kerwin (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph P. Kerwin (* 1932), US-amerikanischer Astronaut
 Lance Kerwin (1960–2023), US-amerikanischer Schauspieler
 Maureen Kerwin (* 1949), französische Schauspielerin
 Patrick Kerwin (1889–1963), kanadischer Richter
 Walter T. Kerwin junior (1917–2008), US-amerikanischer General der US Army
 William Kerwin (1927–1989), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor

Kerwin ist das Pseudonym von:
 Chavo Guerrero Jr. (* 1970), mexikanischer Wrestler